Берекет (Туркмения) — город в Туркмении (бывший Казанджик).
 Берекет (станция) — станция в городе Берекет, Туркмения, открытая в 1885 году.
 Берекет II (станция) — станция городе Берекет, Туркмения, открытая в 2014 году.
 Берекет III (станция) — грузовая станция в городе Берекет, Туркмения.
 Берекет — название села Ближнее в Джанкойском районе Крыма до 1948 года.